Příjmení Cetkovský (Cetkovská) nosí více různých osobností:

Cetkovský
 Alois Cetkovský (1908–1987) – československý hokejista
 Gorazd Pavel Cetkovský (* 1964) – český katolický kněz a převor
 Jiří Cetkovský (* 1983) – český hokejový útočník
 Petr Cetkovský (* 1959) – český hematolog

Cetkovská
 Petra Cetkovská (* 1985) – bývalá česká tenistka